Južnoameričko prvenstvo u nogometu 1919. bilo je treće izdanje ovog natjecanja. Održano je Rio de Janeiru, na Estádio das Laranjeiras. Branitelj naslova bio je Urugvaj.

Turnir 

1. kolo, 11. i 13. svibnja

2. kolo, 17. i 18. svibnja

3. kolo, 22. i 26. svibnja

Doigravanje za prvaka 

Igrala su se 4 produžetka po 15 minuta.

Međunarodna nogometna natjecanja u Brazilu
Južnoamerička prvenstva u nogometu